

Cinema 
Il carretto fantasma (Körkarlen) – film del 1921 diretto da Victor Sjöström
Körkarlen – film del 1958 diretto da Arne Mattsson

Letteratura 
Il carretto fantasma (Körkarlen) – romanzo di Selma Lagerlöf del 1912